Tandrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Tandrup (Bedsted Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Bedsted Sogn, Thisted Kommune
 Tandrup (Strandby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Strandby Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Tandrup (Aars Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Aars Sogn, Vesthimmerlands Kommune